Take (engl. „nehmen, Aufnahme“) steht für:

 Take bzw. Einstellung (Film), eine ungeschnittene, zumeist kurze Filmaufnahme
 Take (Musik), die schrittweise Aufnahme von akustischen Signalen
 Take 2 Interactive, der Hersteller von Computer- und Videospielen
 Take 6, die a cappella-Gesangsgruppe aus den USA
 Take Five, das Jazzstück des Dave-Brubeck-Quartetts (1959)
 Take It or Leave It, der Film über die Band Madness (1981)
 Take That, die britische Pop-Band
 Take the Lead, engl. Titel des Films Dance! Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt (2006)
 TaKe, Pseudonym des E-Sportlers und Kommentators Dennis Gehlen 

Take ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Take (* 1949), deutsche Politikerin (CDU)
 Hayate Take (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Heiner Take (* 1962), deutscher Schauspieler
 Lubertus Take († 1302), Domherr im Bistum Münster
 Masaharu Take (* 1967), japanischer Filmregisseur

Siehe auch
 Tacke